Мариам Кахелишвили (; 9 октября 1995, Цхнети) — грузинская певица.

Весной 2010 года она участвовала грузинской версии шоу «Минута славы», «Ничиери» и финишировала третьей. Кахелишвили представляла Грузию в Детском конкурсе Евровидение 2010 в Минске. Она пела песню «Mari-Dari» детском конкурсе песни Евровидение 20 ноября 2010 года и финишировала четвёртой

Примечания

См. также 
 Грузия на детском конкурсе песни Евровидение
 Детский конкурс песни Евровидение 2010

Участники «Детского Евровидения»
Участники шоу талантов